«Космос» — сан-маринский футбольный клуб из Серравалле, в настоящее время выступает в чемпионате Сан-Марино. Клуб основан в 1979 году, как и большинство других сан-маринских клубов, не имеет собственного стадиона. Чемпион Сан-Марино 2001 года. Четырёхкратный обладатель Кубка Сан-Марино — 1980, 1981, 1995, 1999. Трёхкратный обладатель Суперкубка Сан-Марино — 1995, 1998, 1999. Клуб один раз принимал участие в еврокубках — в квалификации Кубка УЕФА сезона 2001/02.

Участие клуба в еврокубках 
 Q — квалификационный раунд

Достижения 
 Чемпион Сан-Марино (1): 2001
 Обладатель Кубка Сан-Марино (4): 1980, 1981, 1995, 1999
 Обладатель Суперкубка Сан-Марино (3): 1995, 1998, 1999

Известные игроки 
  Лоренцо Аморузо

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Сан-Марино